Сингх, Раджиндер:* Сингх, Раджиндер (род. 1958) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1980 года.
 Сингх, Раджиндер (род. 1959) — индийский хоккеист на траве, тренер.